Colu è un pianeta immaginario presente nei fumetti pubblicati da DC Comics. È la patria del nemico di Superman Brainiac e del suo discendente Vril Dox. Oltre ai Coluani, umanoidi dalla pelle verde, sono presenti sul pianeta anche i Computer Tiranni.

Nei fumetti il pianeta è stato chiamato una volta "Yod", nome Coluano del pianeta, ma non è più apparso.

Altri media
Colu appare in diversi episodi delle serie animata Legion of Super Heroes.

Pianeti DC Comics